Формула Ито — формула замены переменной в стохастическом дифференциальном уравнении. Автор формулы Ито Киёси — японский математик-статистик.

Определение 
Дан случайный процесс , заданный на фильтрованном вероятностном пространстве  с потоком .

Пусть дано стохастическое дифференциальное уравнение , или, в интегральной форме,
 

где  — броуновское движение.

Пусть теперь  — заданная на  непрерывная функция из класса , то есть имеющая производные 

При этих предположениях выполняется
 

Говоря более строго, при каждом  для  справедлива следующая формула Ито:

Многомерное обобщение

См. также 
 Стохастическое дифференциальное уравнение
 Формула Фейнмана — Каца
 Уравнение Колмогорова — Чепмена
 Уравнение Фоккера — Планка

Ссылки 
 Стохастический мир — простое введение в стохастические дифференциальные уравнения

Случайные процессы
Теоремы теории вероятностей и математической статистики